Mona Barthel era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato gli US Open 2012.

Il singolare del torneo di tennis Save Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Karin Knapp che ha battuto in finale Estrella Cabeza Candela 6–1, 3–6, 6–1.

Teste di serie

  Julia Cohen (primo turno)
  Karin Knapp (Campionessa)
  Alberta Brianti (Primo turno, ritiro)
  Yvonne Meusburger (quarti di finale)

 Estrella Cabeza Candela (finale)
 Nastassja Burnett (secondo turno)
 Anastasija Sevastova (secondo turno)
 Marta Domachowska (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Save Cup 2012